

Plantas
Canela — uma especiaria obtida da casca de diversas espécies do género Cinnamomum, especialmente C. verum
Cinnamomum — género botânico pertencente à família Lauraceae
Ocotea odorifera — canela-sassafrás
Nectandra lanceolata — conhecida como canela-amarela, canela-branca, canela-da-várzea, canela-do-brejo, canela-fedorenta, canela-louro, canela-vermelha, etc.
Canela-preta (Ocotea catharinensis ou O. odorifera) — sinónimo: Ocotea odorifera, canela-preta
Canella — um género de plantas da família Canellaceae, que inclui o canelo

Localidades do Brasil
Canela (Rio Grande do Sul)
Canela (Salvador)

Localidades do Chile
Canela (Chile)

Outros usos
 Tíbia — popularmente chama-se canela à região inferior da tíbia, na perna humana

 Canelas (povo) — povo indígena Jê, nativo da América do Sul

 Língua Canela — língua do povo Jê

Desambiguações de topônimos